Voetbalelftal van Tamil Eelam (mannen)
 Voetbalelftal van Tamil Eelam (vrouwen)